Select steht für:

 LML Select, Motorrollermodell des Herstellers LML
 Select (Rebsorte), französische Weißweinsorte
 Select (Zeitschrift), britisches Trendmagazin
 Select (Album), Album von Kim Wilde (1982)
 select, Operator im Datenzugriffsverfahren LINQ, siehe LINQ #Select
 SELECT, SQL-Schlüsselwort in der Selektion (Informatik)

Siehe auch:

 Chip Select
 Selection
 Selektion
 The Selecter